Niederwiese steht für:
 Niederwiesa (Ortsteil von Wieża (Gryfów Śląski))
 Niedervisse